C-Note steht für:
 C-Note (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2003
 C-Note (Band), eine im Jahr 1997 gegründete US-amerikanische Boygroup
 C-Note (Banknote), US-amerikanische Slang-Bezeichnung für die Einhundert-US-Dollar-Banknote
 C-Note (Rapper) (* 1976), US-amerikanischer Rapper
 C-Note Records, US-amerikanisches Musiklabel

 cNote (Film), animierter Kurzfilm von Christopher Hinton aus dem Jahr 2005
 Cenote, ein dolinenartiges Kalksteinloch